The Nurses – serie televisiva statunitense trasmessa sulla CBS dal 1962 al 1965. Nel 1965 fu cambiato il cast e trasformata in una soap opera con puntate della durata di 30 minuti e trasmessa sulla ABC.
The Nurses – soap opera statunitense trasmessa dal 1965 al 1967. È il continuo della precedente ma rappresenta una produzione a parte che cambiò cast, format e rete di trasmissione
Corsie in allegria (Nurses) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1991 al 1994
Nurses – film per la televisione statunitense del 2007, episodio pilota di una serie televisiva mai prodotta.
Nurses - Nel cuore dell'emergenza – serie televisiva del 2020

Pagine correlate 
Nurse
The Nurse